advent (periode), de periode voor Kerstmis
 Advent (Cornwall)
 Advent (parochie)
 USS Advent, een Amerikaans marineschip